The Men's J. P. Morgan Tournament of Champions 2012 est l'édition masculine du Tournament of Champions 2012, qui est un tournoi PSA World Series avec une dotation de . Le tournoi se déroule à Grand Central Terminal à New York du 20 au . Nick Matthew gagne son premier Tournament of Champions en battant James Willstrop en finale.

Dotation et points 
En 2012, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournament of Champions
 Saison 2012 de la PSA

Liens externes 
 

Masculin 2012
PSA World Series 2012
Événement sportif à New York
Sport aux États-Unis en janvier 2012